Кислово́дск:

 Кисловодск — крупнейший по числу здравниц бальнеологический город-курорт в России, расположенный в Ставропольском крае.
 К-447 «Кисловодск» — атомный ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 667Б «Мурена».
 Кисловодск — железнодорожная станция Северо-Кавказской железной дороги в городе Кисловодске Ставропольского края.
 Кисловодск — недействующий аэропорт города Кисловодска.